Шебели́нка () — село, Шебелинский сельский совет, Балаклейский район, Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6320287201. Население по переписи 2001 г. составляет 397 (185/212 м/ж) человек.

Является административным центром Шебелинского сельского совета, который, кроме того, включает в себя село Новотроицкое.

Географическое положение 
Село Шебелинка находится на расстоянии 35 км от Балаклеи и в 18 км от одноимённой ж.д. станции на правом берегу Северского Донца в сильно изрытой оврагами местности, некоторые из них перегорожены дамбами и превращены в пруды. В них берёт начало река Шебелинка.
Рядом дубовый лес Плоский.

В трёх км расположено село Дальняя Шебелинка.
Село пересекает автомобильная дорога .
Вокруг много газовых скважин и газопроводов.

История 
 Первое упоминание о Шебелинке как казацкой слободе относится к 1681 году.
 В 1817 году село перевели в разряд военных поселений (штаб округа которых находился в Чугуеве).
 В 1829 году в Слободско-Украинской губернии развернулось Шебелинское восстание крестьян, предки которых ещё в XVIII веке были переселены из Центральной России. Оно охватило несколько сёл и слобод с центром в слободе Шебелинка. Крестьяне выступили против перевода их статуса в военных поселенцев. Они перестали подчиняться поселенскому начальству, громили помещения эскадронных комитетов, избирали своих атаманов. За несколько дней в Шебелинке собралось около 3 тыс. человек. Под предводительством крестьян С. Дёмина и К. Ведерникова отбили наступление уланов. Тогда власти кинули на повстанцев целую дивизию уланов и применили пушечный обстрел Шебелинки. Восстание было подавлено. Погибло 109 восставших, 143 человека было арестовано и отдано под военный суд. С. Дёмин и К. Ведерников отправлены на вечную каторгу.
 1910—1914 годы — строительство железной дороги Харьков-Основа — Изюм — Донбасс и железнодорожных станций Шебелинка (станция), Балаклея (станция), Савинцы (станция).
 Во время Великой Отечественной войны село было оккупировано вермахтом, часть жителей воевала в Шебелинском партизанском отряде.
 В бою за освобождение села от гитлеровцев погиб 391 советский воин 228-й стрелковой дивизии РККА. Погибшим воинам в селе установлен памятник.
 В годы войны 65 жителей села воевали на фронтах в рядах Советской армии и в партизанских отрядах; из них погибли 29 воинов; 65 шебелинцев были награждены боевыми орденами и медалями СССР.
 В 1950 году открыто мощное Шебелинское месторождение газа, одно из самых больших в СССР на тот момент.
 В 1966 году население составляло 608 человек; в селе действовали школа и библиотека, работал колхоз «Свободный путь» с 3826 га земли, в котором были коровники, свинарники, маточник, овчарня, лаборатория, птицеферма, гараж, мехмастерская.
 В 1976 году население составило 659 человек; в селе было 169 дворов; в селе находилась центральная усадьба овцеводческого колхоза «Свободный путь» с 6399 га земельных угодий; в селе работали восьмилетняя школа, дом культуры с залом на 250 мест, библиотека с фондом 7600 книг, медпункт, детсад-ясли, столовая.
 К 1976 году за мирный труд 32 жителя были награждены орденами и медалями СССР; за участие в ВОВ 65 шебелинцев были награждены боевыми наградами СССР.

Экономика 
 Газопромышленное управление «Шебелинкагазодобыча».

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов. Похоронен 391 воин.

Литература

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины
 

Населённые пункты Балаклейского района